Let Me Off Uptown peut faire référence à :
 Let Me Off Uptown, une chanson interprétée en 1941 par Anita O'Day et Roy Elridge, accompagnés par Gene Krupa et son Orchestre ;
 Let Me Off Uptown!, un disque vinyle LP de compilation consacré à Larry Clinton And His Orchestra 1937-41 sorti en 1975 par le label Sunbeam ;
 Let Me Off Uptown!, un CD de compilation consacré à Anita O'Day et Gene Krupa sorti en 1999 par le label Columbia ;
 Let Me Off Uptown, un album de la chanteuse de jazz Cheryl Bentyne, sorti en 2005 sur le label Telarc.